Чеге́мский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации.

Административный центр — город Чегем.

География 
Чегемский район расположен в центральной части республики, вытянувшись по берегам реки Чегем с юго-запада на северо-восток. Территория района расположена на высоте от 500 до 4617 м над уровнем моря, в предгорном и горном районах республики. Площадь территории района составляет 1503,32 км².

Район граничит с Эльбрусским районом на западе, Баксанским районом на севере, с Урванским и Черекским районами на востоке. С запада, севера и частично с востока район полукольцом окружает Нальчикский городской округ. На юге проходит государственная граница с Грузией. 

Наиболее крупными и значимыми реками в районе являются — Чегем и Шалушка, в бассейне которых расположены все остальные реки. На одном из притоков реки Чегем, расположены Чегемские водопады.

История 
Изначально Чегемский район был образован 28 января 1935 года из Верхне-Чегемского, Нижне-Чегемского, Актопракского и Яникойского сельсоветов разукрупнённого Балкарского района, согласно постановлению №92 Президиума Кабардино-Балкарского облисполкома.

20 апреля 1937 года из Верхне-Чегемского сельсовета был выделен Булунгуйский сельсовет (с. Булунгу, с. Кам). 

В марте 1944 года с депортацией балкарцев в Среднюю Азию, южные части района были переданы в состав Грузинской ССР. В том же году из Нальчикского района в Чегемский были переданы переданы сельские советы — Лечинкаевский, Чегемский I, Чегемский II и Шалушкинский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 мая 1956 года из упраздненного Нальчикского района в Чегемский были переданы сельсоветы — Герменчикский, Кенженский и Нартановский.

В 1957 году из Грузинской ССР в восстановленный КБАССР были возвращены ранее отнятые земли.

В декабре 1962 года Чегемский район был упразднён, а его территория была включена в состав Баксанского района, за исключением Герменчикского и Нартановского сельсоветов переданных в Урванский район, и села Кенже переданного в ведение Нальчикского горсовета. В январе 1965 года Чегемский район был восстановлен в границах 1961 года, за исключением Герменчикского и Кенженского сельсоветов.

В 1992 году сельсоветы Чегемского района были реорганизованы и преобразованы в сельские администрации. В 2005 году в районе были упразднены городская и сельские администрации и образованы городское и сельские поселения.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Чегем) составляет  % от всего населения района.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Половозрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 34 308 чел. (49,7 %). Женщины — 34 784 чел. (50,3 %).

Средний возраст населения — 33,8 лет. Средний возраст мужчин — 32,3 лет. Средний возраст женщин — 35,2 лет. 

Медианный возраст населения — 31,2 лет. Медианный возраст мужчин — 29,9 лет. Медианный возраст женщин — 32,7 лет.

Муниципальное устройство 
В Чегемский муниципальный район входят 10 муниципальных образований, в том числе  1 городское и 9 сельских поселений:

Населённые пункты 

В Чегемском районе 13 населённых пунктов, в том числе один город и 12 сельских населённых пунктов.

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:
 Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района — выборный представительный орган района;
 Председатель совета местного самоуправления Чегемского муниципального района — высшее должностное лицо района;
 Местная администрация Чегемского муниципального района — исполнительно-распорядительный орган района;
 Глава местной администрации Чегемского муниципального района — глава исполнительной власти в районе.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

 Глава местной (районной) администрации 
 Борсов Юра Карабиевич (с 11 октября 2019 года)

 Председатель Совета местного самоуправления
 Одижев Хасанш Хакяшевич (с 1 апреля 2019 года)

 Главы администрации района
 Мамбетов Михаил Хамзетович (с 1993 по 2010 года; убит);
 Баков Руслан Барасбиевич (с 2010 по 2014 года);
 Ахохов Каншоубий Мухамедович (с 2014 по 2016 года)
 Текушев Артур Александрович (с 2016 по 2019 года).
 Борсов Юра Каральбиевич (с 2019 года).

Адрес администрации Чегемского муниципального района: город Чегем, ул. Баксанское шоссе № 3.

Средства массовой информации 
 Официальный сайт администрации муниципального района. 
 Официальный сайт администрации муниципального района. 
 Издаётся районная газета «Голос Чегема», тиражируемая на территории района и освящающая события, происходящие в нём. Выпускается два раз в неделю.

Районная газета «Голос Чегема» была основана 13 мая 1952 года решением бюро Кабардинского Обкома КПСС.

Первоначально она называлась — «Светлый путь» («Гъуэгу нэху») и выходила на кабардинском языке. Первым редактором газеты был Макоев Гузер Кетукович.

В 1957 году после возвращения балкарского народа на прежние места проживания (сёла Нижний Чегем, Хушто-Сырт, Яникой, Эльтюбю и Булунгу), газета стала выходить на трёх языках – русском, кабардинском и балкарском, и стала называться «Красное Знамя».

В октябре 1990 года газета поменяла свое название на «Голос Чегема». Ныне коллектив Редакции насчитывает 15 человек. Тираж газеты при двухразовом выпуске в неделю составляет 3530 экземпляров.

Культура 
В настоящее время в районе функционирует 25 учреждений культуры, в том числе: 8 Домов культуры, 14 библиотек объединённых в централизованную библиотечную систему, 2 детские музыкальные школы и историко-краеведческий музей. Общая численность работников культуры и дополнительного образования составляет 102 человека.

Экономика 
В Чегемском районе наибольшее развитие получило сельское хозяйство. Промышленный комплекс Чегемского района представляют 11 предприятий. Наибольший удельный вес занимают предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Транспорт 
Основной автопарк сосредоточен в МУП «Чегемской автотранспортное предприятие», которое занимается пригородными перевозками населения. Перевозками жителей горных поселений района занимается МУП «Нальчикмежтранс». Суммарный объем пассажирских перевозок составляет порядка 3 млн. человек в год.

Протяженность автомобильных дорог на территории Чегемского муниципального района составляет 1000,41 км, в том числе:
 федерального значения — 51,26 км.
 республиканского значения — 218,514 км.
 местного значения — 730,603 км.

Все населённые пункты имеют налаженную рейсовую связь с районным центром — Чегем и городом Нальчик. Троллейбусное сообщение встроенное в нальчикское городское движение имеется в населённых пунктах Нартан и Шалушка. 

Автобусным сообщением обеспечены два маршрута: «Нальчик — Верхний Чегем» (3 автобуса, 4 рейса в день) и «Нальчик — Звёздный» (2 автобуса, 4 рейса в день).

Железнодорожное сообщение в районе отсутствует.

См. также 
 Административное деление Кабардино-Балкарской республики
 Населённые пункты Кабардино-Балкарии

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Чегемского муниципального района
 Чегемский район на портале Правительства Кабардино-Балкарии

Примечания